Bayfield Beach – plaża w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Antigonish
 Bayfield Beach – plaża chroniona w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Antigonish